Averkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Averkamp (1861–1934), niederländischer Chorleiter und Komponist
 Ludwig Averkamp (1927–2013), deutscher Theologe und Erzbischof von Hamburg

Siehe auch: Avercamp